Benamejí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benamejí (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Benamejí (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar